Иван Второв:
 Второв, Иван Алексеевич (1772—1844) — русский поэт и мемуарист, предводитель дворянства в Самаре (отец Н. И. Второва)
 Второв, Иван Васильевич (конец XIX — начало XX века) — русский скрипач, обучался в Италии.
 Второв, Иван Петрович (род. 1964) — российский эколог, биогеограф, историк геологии.